Томас Перси ():

 Томас Перси (1343—1403) — английский аристократ и военачальник, 1-й граф Вустер (1397—1403).
 Томас Перси 29 ноября 1422 — 10 июля 1460) — английский аристократ и военачальник, 1-й барон Эгремонт с 1449 года, 2-й сын Генри Перси, 2-го графа Нортумберленда, и Элеоноры Невилл.
 Томас Перси (10 июня 1528 — 22 августа 1572) — английский аристократ, 1/7-й граф Нортумберленд и 1/10-й барон Перси с 1557 года.
 Томас Перси (ок. 1504 — 2 июня 1537) — английский рыцарь из рода Перси, участник католического восстания против короля Англии Генриха VIII, известного как «Благодатное паломничество».
 Томас Перси (ок. 1560—1605) — участник неудавшегося Порохового заговора (Англия, 1605).
 Томас Перси (1729—1811) — английский епископ и писатель.

См. также 
 Перси (род)